|-
| 135701 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135702 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135703 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135704 - ||  || 7 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135705 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135706 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135707 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135708 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135709 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135710 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135711 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135712 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135713 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135714 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135715 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135716 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135717 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135718 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135719 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135720 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135721 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135722 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135723 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135724 - ||  || 12 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135725 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135726 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135727 - ||  || 12 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135728 - ||  || 15 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135729 - ||  || 15 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135730 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135731 - ||  || 13 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135732 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135733 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135734 - ||  || 15 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135735 - ||  || 15 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135736 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135737 ||  || 14 august 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 135738 ||  || 14 august 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 135739 - ||  || 9 august 2002 ||  || 
|-
| 135740 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 135741 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 135742 - ||  || 5 august 2002 ||  || 
|-
| 135743 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135744 - ||  || 16 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135745 - ||  || 17 august 2002 || Tenagra || Tenagra
|-
| 135746 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135747 - ||  || 19 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135748 - ||  || 24 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135749 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135750 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135751 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135752 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135753 - ||  || 30 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135754 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135755 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135756 - || 2002 RN || 2 septembrie 2002 ||  || , 
|-
| 135757 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135758 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135759 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135760 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135761 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135762 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135763 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135764 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135765 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135766 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135767 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135768 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135769 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135770 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135771 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135772 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135773 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135774 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135775 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135776 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135777 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135778 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135779 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135780 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135781 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135782 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135783 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135784 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135785 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135786 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135787 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135788 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135789 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135790 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135791 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135792 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135793 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135794 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135795 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135796 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135797 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135798 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135799 - ||  || 7 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 135800 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-